Муса II: Муса II ибн Муса — глава муваладской семьи Бану Каси.
 Муса II — манса Малийской империи.